Froel. kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Aloys von Frölich
 Joseph Aloys von Froelich

Robotskapade auktorsförkortningar